Starwood bezeichnet

 Starwood Hotels & Resorts Worldwide, eine Hotelkette
 Starwood (Band), eine Musikgruppe